L'INET peut désigner : 

 l'Institut national des études territoriales, une grande école française
 l'Institute for New Economic Thinking, un think tank international

Homonymie d'acronyme